

Presentación previa 
La pareja formada por el estadounidense Bradley Klahn y el neozelandés Michael Venus fueron los campeones defensores. Venus decidió no participar, mientras que Klahn lo hizo junto al australiano Jordan Thompson pero cayeron derrotados en semifinales ante los eventuales campeones del torneo.

La pareja británica Daniel Cox y Daniel Smethurst ganaron el título, derrotando al dúo formado por el rumano Marius Copil y el ucraniano Sergiy Stakhovsky en la final por 6-73, 6-2, 10-6.

Cabezas de serie 
  Sekou Bangoura /  Evan King (Primera ronda)
  Thanasi Kokkinakis /  Denis Kudla (Cuartos de final)
  Jarmere Jenkins /  Rhyne Williams (Semifinales)
  Bradley Klahn /  Jordan Thompson (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Binghamton 2014